Uomo Cosa (Man-Thing), personaggio dell'Universo Marvel
 titolo originale del film Man-Thing - La natura del terrore